Craig Robinson (n. 1971), attore statunitense
Craig Anthony Robinson (n. 1961), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Craig Malcolm Robinson (n. 1962), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, fratello di Michelle Obama